Нестор (Нестер) Дмитриевич Козин (28 октября 1902 года, село Бурково-Покровское, Томская губерния — 11 января 1993 года, Барнаул) — советский военачальник, гвардии генерал-майор (21.01.1943). Герой Советского Союза (29.05.1945).

Начальная биография 
Родился 28 октября 1902 года в селе Бурково-Покровское, ныне село Новопокровка Татарского района Новосибирской области. В крестьянской бедняцкой семье было четверо детей. Рано остался без матери и батрачил с 12 лет, затем трудился чернорабочим на станции Татарская. Учился в сельской школе, но два раза тяжело переболел тифом и учёбу пришлось оставить. Уже после Октябрьской революции получил образование на курсах ликвидации безграмотности. С началом первой мировой войны в 1914 году отец был мобилизован в Русскую императорскую армию, вскоре попал в плен в Восточной Пруссии и вернулся домой только в 1920 году. После этого учёбу пришлось оставить окончательно и начать рабочую жизнь.

Военная служба

Довоенное время 
В мае 1924 года был призван в Красную Армию. В 1925 году окончил полковую школу младших командиров 25-го стрелкового полка 12-й Омской стрелковой дивизии Сибирского военного округа, оставлен в этой школе командиром отделения. В октябре 1926 года направлен в Омскую пехотную школу, которую окончил в 1929 году. Служил в 4-й стрелковой дивизии Белорусского военного округа (Слуцк) командиром взвода в 11-м стрелковом полку, с июля 1932 состоял для поручений при командире дивизии. С ноября 1933 года — в 94-й стрелковой дивизии Сибирского военного округа: командир роты 280-го стрелкового полка (Красноярск), с апреля 1936 помощник начальника штаба полка и командир батальона 281-го стрелкового полка (Ачинск). С сентября 1939 года командовал батальонами в 503-м стрелковом и 82-м запасном полках Сибирского военного округа. С июля 1940 — помощник командира батальона на окружных курсах усовершенствования командного состава в Бийске (Алтайский край). С декабря 1939 года командовал 586-м стрелковым полком 107-й стрелковой дивизии Сибирского военного округа (Бийск). В 1941 году вступил в ВКП(б).

Великая Отечественная война 
С началом Великой Отечественной войны эта дивизия была включена в состав 24-й армии и в начале июля передислоцирована из Сибири на Фронт резервных армий (в конце июля переименован в Резервный фронт). Участвовал в Смоленском сражении с 16 июля 1941 года под Ельней и Дорогобужем. 

В августе 1941 года был назначен на должность командира 85-го стрелкового полка 100-й стрелковой дивизии 24-й армии, в составе которой участвовал в ходе Ельнинской наступательной операции в сентябре 1941 года. За массовый героизм личного состава дивизия была преобразована в 1-ю гвардейскую стрелковую дивизию, полк — 2-м гвардейским стрелковым, а майор Козин был награждён орденом Ленина. В сентябре дивизию и полк передали в 21-ю армию Брянского (затем Юго-Западного фронтов, где командуя полком, Козин принимал участие в Сумско-Харьковской оборонительной операции. Полк вёл оборонительные бои, отходя по рубежам через Курск, Харьков, Изюм и восточнее Белгорода, в конце октября попал в окружение, но через 8 суток пробился оттуда. В начале декабря 1941 года участвовал в Елецкой наступательной операции — составной части контрнаступления под Москвой. Полк входил в оперативную группу генерала Ф. Я. Костенко и в ходе наступления прошёл более 150 километров на запад, освободив десятки населенных пунктов.

В бою 7 марта 1942 года Н. Д. Козин был ранен, а после выздоровления в апреле 1942 года в звании подполковника назначен на должность командира 8-й мотострелковой дивизии войск НКВД на Юго-Западном фронте в районе Воронежа, которая в июне 1942 года была преобразована в 63-ю стрелковую дивизию. Под его командованием дивизия с августа 1942 года участвовала в тяжёлых оборонительных боях Сталинградской битвы на Сталинградском фронте (28 сентября передана на Донской фронт).

В ходе наступательного этапа Сталинградской битвы дивизия под командованием полковника Козина, действуя на направлении главного удара 21-й армии Донского фронта, прорвала оборону противника и начала наступление на юг. В районе станицы Распопинская 21-22 ноября 1942 года дивизия замкнула кольцо окружения вокруг двух армейских корпусов из состава 3-й румынской армии. Двое суток дивизия Козина с частями ещё трех дивизий отражала непрерывные попытки окруженных пробиться из «котла». Вечером 23 ноября командир румынской 14-й пехотной дивизии дивизионный генерал Траян Стэнеску прислал на командный пункт полковника Козина парламентёров с своим согласием на сдачу в плен 21-тысячной группировки, и после полуночи 24 ноября капитулировал. Кроме 20 000 пленных, дивизия захватила трофеи — 193 артиллерийских орудия, 300 миномётов, свыше 18 тысяч единиц стрелкового вооружения, автотранспорт и другие.

За выдающиеся боевые заслуги и массовый героизм личного состава 27 ноября 1942 года приказом народного комиссара обороны СССР 63-я стрелковая дивизия была переименована в 52-ю гвардейскую стрелковую дивизию, а командир дивизии Н. Д. Козин был награждён орденом Суворова 2-й степени. До февраля 1943 года дивизия принимала участие в ликвидации окруженной 6-й немецкой армии в Сталинграде.

С апреля по май 1943 года генерал Козин лечился в госпитале, а после выздоровления направлен на учёбу. В январе 1944 года он окончил ускоренный курс Высшей военной академии имени К. Е. Ворошилова. В апреле 1944 года был назначен на должность командира 13-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, находившейся в резерве. 28 июля отстранён от должности. С августа по сентябрь 1944 года командовал 189-й стрелковой дивизией (2-я ударная армия, Ленинградский фронт).

В сентябре 1944 года гвардии генерал-майор Козин был вновь назначен на должность командира 52-й гвардейской стрелковой дивизии 3-й ударной армии 2-го Прибалтийского фронта, которой командовал до конца войны. Принимал участие в Прибалтийской наступательной операции, в ходе которой дивизия одной из первых вошла в Ригу. В декабре дивизию вместе с армией передали на 1-й Белорусский фронт, где она вновь отлично действовала в Висло-Одерской и Восточно-Померанской наступательных операциях. В ходе последней операции дивизия освободила около 90 населённых пунктов, в том числе 8 городов.

Командир 52-й гвардейской стрелковой дивизии (12-й гвардейский стрелковый корпус, 3-я ударная армия, 1-й Белорусский фронт) гвардии генерал-майор Н. Д. Козин особенно отличился в ходе Берлинской наступательной операции. Дивизия в составе 3-й ударной армии была введена в наступление 19 апреля, прорвала три оборонительных рубежа и утром 21 апреля дивизия первой из всей Красной Армии вошла на северную окраину Берлин. Продолжая наступление, дивизия с 22 апреля по 2 мая освободила 120 кварталов города. В этом сражении воины дивизии уничтожили до 5500 солдат и офицеров врага, 8 самоходных орудий, 16 артиллерийских орудий, 10 миномётов и много другого вооружения. Были захвачены 27 танков и самоходных установок, 91 артиллерийское орудие, 43 автомашины и 3335 пленных солдат и офицеров. Дивизия за то же время потеряла убитыми 439, ранеными 1761 солдата и офицера.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 мая 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и достигнутые при этом успехи гвардии генерал-майору Нестору Дмитриевичу Козину присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 7375).

Принимал участие в Параде Победы на Красной площади в Москве 24 июня 1945 года.

Послевоенная карьера 
После окончания Великой Отечественной войны Козин продолжил служить в Советской Армии, командуя той же дивизией в составе Группы советских оккупационных войск в Германии. С ноября 1945 — командир 22-й гвардейской механизированной дивизии. С ноября 1946 по февраль 1950 года — командир 18-й отдельной гвардейской стрелковой бригады в Московском военном округе. Затем был направлен на учёбу и в 1951 году окончил курсы усовершенствования командиров стрелковых дивизий при Военной академии имени М. В. Фрунзе. С февраля 1951 года — заместитель командира 87-го стрелкового корпуса Дальневосточного военного округа (Южно-Сахалинск). С февраля 1952 — начальник Управления по переподготовке офицеров штаба Дальневосточного ВО. В январе 1954 года генерал-майор Н. Д. Козин уволен в запас по состоянию здоровья. 

Жил в Саратове, а в 1955 году переехал в Барнаул. Участвовал в военно-патриотическом воспитании молодежи, был членом Алтайского краевого Совета ветеранов, членом бюро Алтайского краевого штаба похода комсомольцев и молодежи по местам революционной, боевой и трудовой славы, командующим краевой военно-спортивной игрой «Орлёнок», работал в краевом комитете ДОСААФ. Написал книгу мемуаров. Из его четверых сыновей трое служили офицерами в Советской армии.

Генерал-майор Н. Д. Козин умер 11 января 1993 года в Барнауле. Похоронен на .

Награды 
 Медаль «Золотая Звезда» Героя Советского Союза (29.05.1945);
 три ордена Ленина (29.12.1941, 29.05.1945, 15.11.1950);
 три ордена Красного Знамени (2.12.1942, 26.11.1944, 6.11.1945);
 орден Суворова 2-й степени (8.02.1943);
 орден Отечественной войны 1-й степени (11.03.1985);
 медаль «За оборону Москвы»;
 медаль «За оборону Сталинграда»;
 медаль «За взятие Берлина»;
 медаль «За освобождение Варшавы»;
 другие медали.
Почётные звания
 Почётный гражданин города Барнаула (16.04.1970).

Память 
 Во время существования СССР его имя носили пионерская дружина одной из городских школ и бригада Барнаульского радиозавода.
 С 2005 года имя Героя носят средняя школа № 48 в Барнауле и одна из городских улиц.
 В его честь в Барнауле в 2003 году установлена мемориальная доска.

Сочинения

Примечания

Литература 
 
 
 Барнаул: энциклопедия. — Барнаул: Издательство Алтайского государственного университета, 2000. — 408 с. — ISBN 5-7904-0140-6. — С. 145-146.
 Барнаульский хронограф. 2012 г.: календарь знаменательных и памятных дат. — Барнаул, 2011. — С. 59—62.
 Боевая слава Алтая. — 3-е изд. — Барнаул, 1978. — С. 111.
 Воинская слава Алтая. — Барнаул: Алтайский дом печати, 2010. — 539 с. — ISBN 978-5-98550-152-0. — С. 13.
 
 Лубягов М. Д. В боях за Ельню: первые шаги к победе. — М.: Вече, 2013. — 382 с. — (Военные тайны XX века). — ISBN 978-5-4444-1276-3.
 Новосибирцы — Герои Отечества. — Новосибирск: ОАО «НКИ», 2010. — 768 с. — ISBN 978-5-7620-1391-8.
 Помним их имена. — Барнаул: Азбука, 2010. — 215 с. — ISBN 978-5-93957-384-9. — С. 16—23.

Ссылки 
 
 Н. Д. Козин в 1945 году. Фото В. П. Гребнева
 Н. Д. Козин на сайте «Бессмертный полк».
 Биография Н. Д. Козина на сайте Администрации Алтайского края.

Выпускники Омского высшего общевойскового командного училища
Выпускники Военной академии Генерального штаба 
Сотрудники НКВД
Воздушные десантники Великой Отечественной войны
Пехотинцы Великой Отечественной войны
Командиры полков в Великой Отечественной войне
Командиры дивизий в Великой Отечественной войне
Участники Смоленского сражения (1941)
Участники битвы за Москву
Участники Сталинградской битвы
Участники Парада Победы
Почётные граждане Барнаула
Члены КПСС